«MBAND» — російський бой-бенд, що утворився в листопаді 2014 року в Москві, у результаті глядацького голосування в ґранд-фіналі музичного реаліті-шоу «Хочу до Меладзе».

16 квітня 2020 року було оголошено про розпад гурту.

Склад

Історія створення 
Костянтин Меладзе  ухвалив рішення про початок нового проекту з пошуку учасників для нового бой-бенду під своїм керівництвом. 30 квітня 2014 було оголошено про початок кастингу для чоловіків із країн СНД.

Прем'єра шоу відбулася 6 вересня 2014, відразу в 3-х країнах — Російській Федерації, Республіці Білорусь та Казахстані. В Україні — 7 вересня 2014. А 23 листопада 2014 року телеканал Україна показав у своєму ефірі ґранд-фінал шоу Хочу до Меладзе. За підсумками смс-голосування перемогли підопічні Сергія Лазарєва — Владислав Рамм, Артем Піндюра, Анатолій Цой, Микита Кіоссе.

У листопаді 2015 року, за рішенням продюсера Костянтина Меладзе та інших учасників гурту зокрема, Владислав Рамм покинув бой-бенд.

Підсумки смс-голосування

Медіа

Дискографія

Відеографія

Фільмографія

Відзнаки та нагороди

Примітки

Посилання 
 
 

Музичні колективи, що з'явились 2014
2014 у Москві
Російські музичні гурти
Російські попгурти
Засновані в Росії 2014